Кобден (англ. Cobden) — топоним и фамилия.

Географические объекты 
 Кобден (город, Миннесота) — город в Соединённых Штатах Америки.
 Кобден (Виктория) (Cobden) — город в Соединённых Штатах Америки.
 Кобден (Онтарио) (Cobden) — город в Соединённых Штатах Америки.
 Кобден (Новая Зеландия) (Cobden) — город в Новой Зеландии.
 Кобден (Иллинойс) (Cobden) — город в Соединённых Штатах Америки.

Фамилия 
 Кобден, Ричард (1804—1865) — английский политический деятель, лидер фритрейдеров.
 Кобден-Сандерсон, Томас Джеймс (1840—1922) — британский художник, переплетчик и типограф, барристер.